

Toponyme 
 Kaden est une ville allemande

Patronyme 
 August Kaden (1850-1913), homme politique saxon
 Danny Kaden est un acteur et réalisateur polonais

Autre 
 Le Manoir de Kaden est un château dans le Schleswig-Holstein
 Le Tōshi Kaden est un ouvrage japonais
 Dogashi Kaden! est un manga